Дмитрий Андреевич Бирюко́в (, , Российская Империя — , ) — советский , академик АМН СССР.

Биография 
Родился  года в Новочеркасске (ныне Ростовская область).

В 1927 году окончил университет в Ростове-на-Дону.

В 1928 году по приглашению И. П. Павлова переехал в Москву, работал в Институте физиологии АН СССР. 

В 1935 году перешёл на педагогическую работу: возглавлял кафедры физиологии в вузах Ростова-на-Дону, Воронежа, Москвы и Ленинграда. В 1944—1949 годах был директором Воронежского медицинского института. В 1950—1969 годах заведовал отделом сравнительной физиологии и патологии, а также занимал должность директора ИЭМ АМН СССР.

Скончался 8 января 1969 года, похоронен в Ленинграде, на Богословском кладбище (площадка Военно-медицинской академии, уч. 33); на могиле — скульптурное надгробие.

Научные работы 
Основные научные исследования посвящены сравнительной физиологии и патологии высшей нервной деятельности.
 Изучал безусловнорефлекторное слюноотделение у человека, обнаружил непрерывность секреции на пищевые вещества, влияние на слюноотделение второй сигнальной системы.
 1943 — Установил наличие барорецепторов в твёрдой мозговой оболочке.
 Один из создателей нового научного направления — экологической физиологии нервной деятельности.
 Автор трудов по философским и методологическим проблемам физиологии и медицины.
 1950—1969 —  Физиологического журнала СССР имени И. М. Сеченова.

Членство в организациях 
 1957—1969 — Почётный доктор Карлова университета в Праге.
 1962—1969 — Почётный член Чехословацкого медицинского общества имени Я.Пуркине.

Примечания

Литература 
 
 
 

Ректоры Воронежского медицинского университета
Почётные доктора Карлова университета
Выпускники Ростовского государственного университета
Преподаватели РГМУ
Похороненные на Богословском кладбище